Johann Dressel ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Gottfried Dressel (1751–1824), deutscher Pfarrer und Chronist
 Johann Tobias Dressel (1687–1758), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Johannes V. Dressel († 1637), deutscher Zisterzienser, Abt von Ebrach